Natal kan avse:

 Project Natal – en spelkontroll till Xbox 360, se Kinect

Geografi

Brasilien 

 Natal, Rio Grande do Norte, kommun, 
 Natal, Rio Grande do Norte, delstatshuvudstad, 
 Monsenhor Gil (ort), Piauí,

Indonesien 

 Kecamatan Natal, distrikt, Sumatera Utara,

Sydafrika 

 Natalspruit, vattendrag, Gauteng, 
 Natal (udde), KwaZulu-Natal, EThekwini Metropolitan Municipality, 
 KwaZulu-Natal, provins, 
 Natal, Sydafrika – en tidigare provins i Sydafrika

Se även
KwaZulu

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar